Het ATP-toernooi van Londen 2016 (met de officiële naam AEGON Championships 2016) werd gespeeld van 13 tot 19 juni op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

Het enkelspel werd gewonnen door Andy Murray. Hij versloeg in de finale Milos Raonic met 6-7(5),6-4 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut. Zij versloegen in de finale Chris Guccione en André Sá met 6-3 en 7-6(5).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen